Le Championnat du monde de Superbike 2007 est la  du Championnat du monde de Superbike.
La saison a débuté le 24 février et s'est terminée le 7 octobre après 13 manches.

James Toseland a remporté le titre pilote lors de la dernière course pour seulement deux points sur Noriyuki Haga. Yamaha a remporté le titre constructeur.

Système de points

Calendrier

Classements

Pilotes

Constructeurs

Participants

Voir aussi

Lien externe 
  Site officiel

2007
Sport motocycliste en 2007
Superbike
Circuit de la Communauté valencienne Ricardo Tormo